Scully peut désigner :

Patronyme 
 Blaine Scully (1988-), joueur international américain de rugby à XV ;
 Brian Scully (19?-), scénariste et producteur de télévision américain ;
 Mike Scully (1956-), scénariste et producteur de télévision américain ;
 Pat Scully (1970-), joueur maintenant entraîneur de football irlandais ;
 Peter Scully (1963-), pédophile et violeur australien ;
 Robert Guy Scully (1950?-), producteur de télévision et journaliste québécois ;
 Sean Scully (1945-), peintre américain ;
 Thomas Scully (1990-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Vin Scully (1927-2022), commentateur sportif américain de radio et télévision.

Nom composé 
 Paul Scully-Power (1944-), astronaute américain d'origine australienne.

Autres 
 Dana Scully, un personnage de la série X-Files.
 L'expérience de Marlan Scully, une expérience de mécanique quantique.
 Scully, une série télévisée britannique écrite par Alan Bleasdale en 1984.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais